Буенависта де Хуарез има више значења:

 Буенависта де Хуарез (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Буенависта де Хуарез (Лос Рејес де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Буенависта де Хуарез (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику